Финале УЕФА Лиге шампиона 2016. је било 61. европско финале по редоследу, и 24. финале у актуелном формату такмичења. Одиграно је 28. маја 2016. на стадиону Сан Сиро у Милану. У њему су учествовали Реал Мадрид и Атлетико Мадрид, што је била реприза финала из 2014. године, уједно и други пут у историји такмичења да је финале било градски дерби. Након што је у регуларном делу меча и у продужецима било 1:1, отишло се на извођење пенала у којима је Реал победио са 5:3, и тако је повећао свој рекорд у титулама европског првака на 11.

Детаљи са утакмице

Извори

Напомене

Спољашње везе 

Финала УЕФА Лиге шампиона
Фудбал у Италији
Фудбал у 2016.